Marocchino – aggettivo relativo a ciò che attiene al Marocco: persona, animale o cosa

Artigianato
Marocchino – pregiato tipo di cuoio

Bevande
Caffè marocchino – bevanda in uso nel paese omonimo, preparata con il latte (sotto) e la bevanda nervina (sopra)
Marocchino – uno dei modi di servire il caffè in uso in Italia

Geografia
Marocchino – frazione di Montecchio Precalcino (VI)

Persone
Domenico Marocchino – ex calciatore italiano

Altro
Lingua araba marocchina
Marocchinate
Marocchini in Italia